

Sigle 
 To be defined, to be decided – "da definire", riferito a informazioni o dettagli non ancora definiti
 "To be discussed" – "da discutere", riferito a dettagli (es., clausole contrattuali), da definire, negoziare
Trattamento Beni Durevoli, tipo di impianto per il trattamento dei rifiuti.

Codici 
 tbd – codice ISO 639-3 della lingua kaki ae

Altro
 Douglas TBD Devastator, aerosilurante statunitense